O termo Rio Sul pode referir-se a:

 Rio Sul - rio situado no concelho de São Pedro do Sul, distrito de Viseu, Portugal
 Rio Sul Serviços Aéreos Regionais - companhia aérea do Brasil
 Shopping Rio Sul - centro comercial no Rio de Janeiro, Brasil
 Rio Sul Shopping - centro comercial no Seixal, Portugal

Desambiguação